Slovo pískoviště se užívá ve více významech:
 pískoviště – obecný význam pojmu
 Pískoviště (divadelní hra) – divadelní hra Michała Walczaka 
 Pískoviště – stránka pro editační pokusy na Wikipedii